John Fortescue ist der Name folgender Personen:

* John Fortescue (Jurist) (um 1394–1476), englischer Jurist und Schriftsteller
 John Fortescue (Politiker) (1565–1604), englischer Politiker
 John Fortescue (Schatzkanzler) (1531/1533–1607), englischer Politiker